Брянов — фамилия. Известные носители:
 Брянов, Иван Ильич (? — 1877) — штабс-капитан 53-го Волынского пехотного полка, участник сербско-турецкой войн и русско-турецкой войн.
 Брянов, Иван Иванович — д.м.н., полковник медслужбы
 Брянов, Максим Александрович (1979) — российский дзюдоист.